Jean Murat (1807-1863), peintre français
 Jean Murat (1888-1968), comédien français
 Jean Murat (1934-), professeur de médecine et général français